Население Алма-Аты (с 1854 по 1921 год — Верный, каз. Алматы) отличалось непрерывным ростом (за исключением кратковременного периода 1992—1994 гг.) и заметным разнообразием демографических тенденций. За свою относительно недолгую по мировым меркам полуторавековую историю город проделал быстрый путь от небольшой станицы до крупного мегаполиса с постоянным населением свыше 1,5 млн чел. (2015 г., оценка). Во многом это стало возможным благодаря массовым миграционным процессам, которые объяснялись наличием у города довольно престижного статуса столицы Казахской ССР, а затем и суверенного Казахстана, в 1927—1997 гг., то есть на протяжении 70 лет. В настоящее время Алма-Ата наряду с Астаной имеет статус города республиканского значения и продолжает оставаться крупнейшим городом республики, в котором проживает около 8 % населения страны. С середины XX века характерной особенностью демографических процессов в Алма-Аты является сильное влияние на них ряда разнородных этнополитических факторов. Национальный состав города, отличавшийся стабильным преобладанием русского этноса до середины XX века, находился в активной переходной фазе в период между 1970—2006 гг. и после 2007 г. характеризуется преобладанием этнических казахов (53,0 % по переписи 2009 г.) Также с конца 1990-х годов языковая среда города трансформировалась из почти исключительно русскоязычной в двуязычную.

Динамика численности населения Алма-Аты 
Алма-Ата является городом-миллионером непрерывно с начала 1982 года. Доля населения этого мегаполиса в численности городского населения Казахстана также постоянно растёт: если в 1989 г. она составляла 11,9 %, то с 1999 по 2002 гг. — 13,4 %, 2003 г. — 13,6 %, 2004 г. — 13,8 %, 2005 г. — 14,0 %, 2006 г. — 14,3 %, 2007 г. — 14,6 %, 2008 г. достигла 16,0 %. В результате к 2016 году население Алма-Аты начало стремительно приближаться к ташкентскому, а также обогнало население таких крупных европейских городов как Брюссель или Милан. На 1 января 2019 года население города составило 1 854 570 человек (данные комитета по статистике РК № 36-7/118 от 01.04.2019г.).

Алма-Атинская агломерация 

Помимо постоянно растущего населения в пределах городской черты, Алма-Ата стала ядром Алма-Атинской агломерации с населением 2 460,4 тыс. чел. на 1 января 2015 года.

Национальный состав 
Национальный состав города издавна отличался своей пестротой. Корейцы в Казахстане издавна концентрируются в Алма-Ате. Между 1989 и 1999 годами численность корейцев в Алма-Ате выросла на 27,9 %, приблизившись к отметке в 30 000 человек, что фактически превратило этот город в корейскую столицу Казахстана. Здесь же ныне наблюдается их максимальная концентрация (1,9 % населения). Помимо казахов и русских, заметную роль в жизни города играет уйгурская община Алма-Аты. Численность уйгуров в Алма-Ате, согласно данным на начало 2010 г., составляет 80 529 человек, или 5,73 % от общей численности населения города.

В 1959 году русские составляли 73,1 % населения Алма-Аты, а казахи — 8,6 %. В дальнейшем процент казахов постоянно возрастал, а в середине 2000-х годов казахи стали большинством в городе. Ныне русские составляют только около четверти населения города.

Прочие показатели 
Ожидаемая продолжительность жизни алма-атинцев в 2015 году достигла 74 лет.

Миграционные процессы и туризм 
В 2013 году Алма-Ату посетило почти 175 тысяч иностранцев, в 2014 году — 212 тысяч. Из них 87 тысяч составили граждане Узбекистана. Из Турции и Киргизии прибыло более 24 тысяч, 8,5 составили граждане КНР. В 2014 году власти города выдали более 7 тысяч разрешений на работу для экономических мигрантов.

Примечания 

Алма-Ата
Алма-Ата
Алма-Ата